Нечаевское:

 Нечаевское — село, Конотопский район, Сумская область, Украина.
 Нечаевское сельское поселение — муниципальные образования (сельское поселение) в России